Даниил Владимирович Бессарабов () — российский политик, депутат Государственной Думы VII, VIII созыва, первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, полномочный представитель Государственной Думы в Верховном Суде РФ, член Генерального Совета партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия».

Из-за поддержки российской агрессии во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями.

Биография 
В 1998 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «юрист». В 2007 году окончил Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономика». В 2006 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук в Алтайской государственном университете.

В 1999 году получил статус адвоката.

В марте 2004 года был выдвинут в депутаты Алтайского краевого совета народных депутатов, в результате распределения мандатов стал депутатом. В региональном парламенте перешёл во фракцию «Единая Россия». В марте 2008 года избран депутатом Алтайского краевого законодательного собрания от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 27. 17 сентября 2010 года был назначен на должность заместителя губернатора Алтайского края.

В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва от партии Единая Россия по одномандатному избирательному округу № 0039.

25 сентября 2018, будучи депутатом Госдумы VII созыв, года был назначен полномочным представителем Государственной Думы в Верховном Суде РФ.

В феврале 2020 года был назначен заместителем Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. А в ноябре 2020 года — первым заместителем Председателя Комитета Госдумы по Государственному строительству и законодательству.

В сентябре 2021 года вновь избран депутатом Государственной Думы восьмого созыва от Алтайского края по одномандатному избирательному округу № 0039. Являясь депутатом уже VIII созыва, сохранил прежние регалии: вновь назначен полномочным представителем Государственной Думы в Верховном Суде, а также заместителем Председателя Комитета Государстственной Думы по государственному строительству и законодательству.

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2020 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 17 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии

Семья 
Женат, есть ребёнок

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Члены «Единой России»
Кандидаты юридических наук
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине